

Geografia

Svizzera 
 Holderbank – comune nel distretto di Lenzburg (Canton Argovia)
 Holderbank – comune nel distretto di Thal (Canton Soletta)